Сен-Дальма́с-ле-Сельва́ж () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Туррет-Леванс. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Сент-Этьен-де-Тине (округ Ницца).

Площадь коммуны — 81,03 км², население — 133 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 125 человек (2012), плотность населения — 1,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 126 человек, а в 2012 году — 125 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 79 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 59 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности 74,7 %, в 1999 году — 69,2 %). Из 59 активных трудоспособных жителей работали 56 человек (33 мужчины и 23 женщины), трое числились безработными (двое мужчин и одна женщина). Среди 20 трудоспособных неактивных граждан 2 были учениками либо студентами, 10 — пенсионерами, а ещё 8 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 39 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 93,0 человека. При этом медиана доходов составила 15 тысяч 104 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки